Tra le competizioni dello sci alpino ai XV Giochi olimpici invernali di  il supergigante maschile si disputò domenica 21 febbraio sulla pista Men's Olympic Super G di Nakiska; il francese Franck Piccard vinse la medaglia d'oro, l'austriaco Helmut Mayer quella d'argento e lo svedese Lars-Börje Eriksson quella di bronzo. Fu la prima gara di supergigante disputata nella storia dello sci alpino ai Giochi olimpici.

Il campione mondiale in carica era lo svizzero Pirmin Zurbriggen, vincitore a Crans-Montana 1987 davanti al lussemburghese Marc Girardelli e al tedesco occidentale Markus Wasmeier.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DSS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

Ore: 10.00 (UTC-7)
Pista: Men's Olympic Super G (North Axe)
Partenza: 2 179 m s.l.m.
Arrivo: 1 532 m s.l.m.
Lunghezza: 2 327 m
Dislivello: 647 m
Porte: 50
Tracciatore: Tino Pietrogiovanna (Italia)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1988

Collegamenti esterni 
 
 

Supergigante maschile